

Culture et société 
 Sofia est un film de Meryem Benm'Barek sorti en 2018, sélectionné pour le festival de Cannes.

Toponyme

Bulgarie 
 Sofia, la capitale de la Bulgarie ;
 Sofia-ville, un oblast comprenant la ville de Sofia ;
 l'oblast de Sofia, un oblast entourant l'oblast précédent ;

France 
 Sofia, Société française des intérêts des auteurs de l’écrit, société civile de perception et de répartition de droits dans le domaine exclusif du livre. Elle est la seule société agréée pour la gestion du droit de prêt en bibliothèque qu'elle perçoit et répartit.

Madagascar 
 Sofia, un fleuve du versant ouest de l'île ;
 Sofia, une région du nord.

Autres 
 SOFIA, acronyme anglais pour l'observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge, télescope.

Voir aussi